Benedictus Springer (né le  à Amsterdam, mort le  à Paris) est un damiste néerlandais. Il a été champion du monde en 1928 et le premier damiste à faire des parties à l'aveugle.

Championnat des Pays-Bas 
Springer a participé au  en 1919 et en 1920 où il s'est classé quatrième et troisième.

Le coup Springer 
Springer a donné son nom à une combinaison classique du jeu de dames : le « coup Springer » qu'il plaça au Championnat du monde 1928 face à l'ex-champion du monde Alfred Molimard.

L'avancée Springer 
Le pion d'attaque sur la case 23 (28 pour les Noirs) est souvent appelé « pion Springer ».

Références 
 

Naissance en juin 1897
Décès en août 1960
Joueur de dames néerlandais
Décès à 63 ans